Плејтоу има више значења:
 Плејтоу (Минесота)
 Плејтоу (Мисури)